Colonia La Argentina puede referirse a:
 Colonia La Argentina, localidad de la Provincia de Córdoba, Argentina;
 Colonia La Argentina, localidad de la Provincia de Entre Ríos, Argentina.